Астаповское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Астаповское сельское поселение — бывшее муниципальное образование в Луховицком районе Московской области; существовало в 2004—2017 гг.; ныне территория городского округа Луховицы.
 Астаповское сельское поселение — муниципальное образование в Арсеньевском районе Тульской области.